Amblysomus 
 Anourosorex 
 Atelerix
 Blarina 
 Blarinella  
 Calcochloris 
 Chimarrogale 
 Chlorotalpa 
 Chrysochloris 
 Chrysospalax 
 Condylura 
 Congosorex 
 Crocidura 
 Cryptochloris 
 Cryptotis 
 Desmana
 Diplomesodon
 Echinops 
 Echinosorex
 Eremitalpa 
 Erinaceus
 Euroscaptor 
 Feroculus 
 Galemys
 Geogale
 Hemicentetes 
 Hemiechinus
 Hylomys
 Limnogale 
 Megasorex 
 Mesechinus
 Microgale 
 Micropotamogale 
 Mogera
 Myosorex 
 Nectogale  
 Neomys 
 Nesophontes 
 Nesoscaptor
 Neurotrichus
 Notiosorex
 Oryzorictes    
 Paracrocidura
 Parascalops
 Podogymnura
 Potamogale 
 Ruwenzorisorex  
 Scalopus 
 Scapanulus
 Scapanus 
 Scaptochirus
 Scaptonyx
 Scutisorex
 Setifer 
 Solenodon  
 Solisorex 
 Sorex  
 Soriculus 
 Suncus 
 Surdisorex  
 Sylvisorex
 Talpa 
 Tenrec    
 Uropsilus
 Urotrichus

Liste alphabétique de genres
alphabétique, Insectivores